Bonnevaux (Doubs)
 Bonnevaux (Gard)
 Bonnevaux (Haute-Savoie)
ook:
Bonnevaux-le-Prieuré, Doubs